Osoby o tym nazwisku:
 Dawit Dżabidze – radziecki lotnik wojskowy
 Soso Dżabidze – gruziński zapaśnik